Een neptunusfontein is een fontein met als thema Neptunus, de god van de zee.

 Neptunusfontein (Berlijn)
 Neptunusfontein (Bologna)
 Neptunusfontein (Florence)
 Neptunusfontein (Laken)
 Neptunusfontein (Madrid)
 Neptunusfontein (Messina)
 Neptunusfontein (München)
 Neptunusfontein (Napels)
 Neptunusfontein (Rome)
 Neptunusfontein (Trente)
 Neptunusfontein (Wenen)
 Neptunusfontein (Görlitz)
 Neptunusfontein (Gdańsk)
 Neptunusfontein (Poznań)
 Neptunusfontein (Gliwice)
 Neptunusfontein (Olomouc)